Фаланстер:

 Фаланстер — в учении Шарля Фурье дворец особого типа, являющийся центром жизни фаланги.
 «Фаланстер» — гуманитарный книжный магазин в Москве.
  - молодёжное общественное объединение в Минске, Беларусь.